Бомбардировки Ульма во время Второй мировой войны осуществлялись силами британской и американской авиации. Самые интенсивные бомбардировки пришлись на последние месяцы войны, когда было разрушено 80% исторического центра.

Первый авиаудар по окрестностям города был произведен 4 июня 1940 года, в результате погибло 5 человек. Число воздушных налетов по городу росло в последующие годы (с 11 в 1941 году до 19 в 1942 году) и продолжено в 1943 году. С конца февраля 1944 года число воздушных налетов на город значительно увеличилось. В нападении 9 августа 1944 года было 57 жертв, 10 и 13 сентября — 49 и 32 соответственно.

Самый тяжелый для немцев рейд проходил 17 декабря 1944 года, оставив убитыми 707 человек, 613 ранеными, а 25 000 — бездомными. Основными мишенями для бомбардировок были автомобильные заводы Магирус-Дойц и Kässbohrer. В городе находились и другие важные промышленные предприятия, казармы Вермахта и склады.

В ходе 25-минутного налета 317 бомбардировщиков «Авро Ланкастер» и 13 легких бомбардировщиков «де Хевилленд Москито» на город было сброшено в общей сложности 1472 тонны бомб, начиная с центра города (площади Мюнстерплац) и далее на запад в его промышленные и железнодорожные районы.

Были разрушены казармы, несколько военных госпиталей, 14 учреждений. Исторический Ульмский собор понес лишь незначительные повреждения. От взрывов бомб с домов в городе были сорваны крыши. Тысячи зажигательных бомб вызвали крупный пожар, для разрастания которого благоприятствовали погода.

В ходе налеты были сбиты два «Ланкастера».

В последующие налеты 1 марта и 19 апреля 1945 года силами Британской и американской авиации было убито 632 человека, разрушено 81 % строений. Только 1763 из 12756 зданий города остались нетронутыми.

Литература 
 Jörg Friedrich: Der Brand, Ullstein Verlag, München, 2002.
 Hans Eugen Specker, Irene Specker: Die Luftangriffe auf Ulm. In: Hans Eugen Specker (Hg.): Ulm im Zweiten Weltkrieg. Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm, Bd. 6, Kohlhammer, Stuttgart, 1995. ISBN 3-17-009254-5, S. 409—457.
 Friedrich, Jörg. Der Brand, Ullstein Verlag, München. 2002, S. 523 f.

Примечания 

Конфликты 1944 года
Ульм
Стратегические бомбардировки во время Второй мировой войны